Сер Ґарет (, давньофр. Guerrehet), також відомий як Ґарет Білоручка (Ґарет Бомейн) або Лицар Кухні, — персонаж легенд про короля Артура, лицар Круглого столу. Ґарет — племінник Артура, син оркнейського короля Лота і сестри Артура Морґаузи, молодший брат Ґавейна, Ґахеріса, Аґравейна; брат Мордреда по матері.

Легенда про Лицаря Кухні 

Юний Ґарет у Камелоті з'явився інкогніто, не хизувався походженням,  намагався всього досягти сам, без впливових і відомих братів, тому не розкрив ані свого імені, ані високого походження, і погодився на роботу кухарчука, кухонного хлопчака. Сер Кей, королівський сенешаль, відомий своєю грубістю і брутальністю, якому юнак був доручений, заздрив тому, які у нікому невідомого хлопця гарні аристократичні руки, і надав йому прізвисько «Білоручка» ( — букв. «прекрасні руки»).

Через рік  у Камелоті з'явилася леді Лінетт, сестру якої (Ліонессу) захопив у полон Червоний Лицар. Вона просить послати лицаря (сподіваючись, що першим запропонує свою допомогу Ланселот), але на подвиг першим викликається юний кухарчук. Узявши в зброєносці карлика на ім'я Мелот, він вирушає за Лінетт. Дама розчарована: вона вважає, що їй виділили простого кухарчука, і весь час виливає на нього своє роздратування. Сер Кей атакує Білоручку, збираючись принизити і перемогти його, але юний герой легко і елегантно перемагає свого кривдника. Після перемоги його посвяту у лицарі іменем короля Артура здійснив сам  Ланселот, якому юний Ґарет відкрив своє ім'я. Сер Ланселот благословив Ґарета на подвиг замість себе.

По дорозі Ґарет стикається з Чорним Лицарем на ім'я Перард, який атакує юнака. Лицар Кухні у чесному поєдинку перемагає і отримує як трофей чорні обладунки. Продовжуючи шлях, він зустрічає по черзі Зеленого, Коричневого та Синього лицарів. Усі вони приймають Ґарета за Перарда, а Лінетт викриває його і дражнить свого захисника, підбурюючи кольорових лицарів нападати на нього. Юний Ґарет з честю витримує випробування і перемагає всіх зустрічних лицарів, беручи з переможених присягу вірності йому і королю Артуру. Ставлення Лінетт, яка переконалася в доблесті свого захисника, поліпшується.

Прибувши до замку Ліонесси, Ґарет викликає на бій сера Айронсайда, Червоного Лицаря, який тримає даму в полоні. Айронсайд вважався сильним, як семеро чоловіків, і вже перебив дюжини лицарів, які намагалися врятувати Ліонессу. Поєдинок триває весь день і ледь не закінчується обопільною загибеллю лицарів. Спритний Білоручка в підсумку бере гору і збирається добити лиходія. Айронсайд просить зберегти йому життя, так як пішов на вбивства лише тому, що його кохана зажадала від нього клятви вбити самого Ланселота. Ґарет пощадив Червоного Лицаря, взявши з нього обітницю вірності престолу Камелоту. 

Одружився з леді Лінетт, яка вилікувала його від підступно нанесеної рани і почала поважати за непохитне благородство (за іншою версією міфу — з її сестрою Ліонессою).

Загибель 
Під час громадянської війни Артура і Ланселота Ґарет та його брат Ґахеріс займали бік короля, проте відмовилися брати участь у кровопролитті. Брати намагалися утихомирити Ланселота і з'явилися до нього беззбройними, але богатир у гніві вбив обох, про що потім шкодував. Ґавейн, старший з братів, присягнувся мстити за їхнє вбивство і простив Ланселота лише незадовго до своєї смерті.

Лицар Кухні як знакова особистість 

Сер Ґарет сприймався як зразок благородства і справжніх лицарських чеснот, як ідеальний лицар: у будь-яких обставинах умів триматися з гідністю, прихований гнів виявляв лише під час бою з іншими лицарями чи магічними створіннями, був здатен мовчки витримувати несправедливі звинувачення леді й ніколи не залишав їх одних у біді.
Він легко і елегантно переміг грубого і брутального Кея, багато разів здобував перемогу в лицарських турнірах.

Сімейне дерево (за Мелорі)

У масовій культурі 

 Альфред Теніссон на основі міфу про Ґарета Білоручку написав поему «Gareth and Lynette», що входить до циклу його поем про легенди Круглого столу.

 Ґарет фігурує в книзі Марка Твена «Янкі з Коннектикуту при дворі короля Артура», де головний герой згадує про свою симпатію до «цього славного хлопця Гаррі».

 В американському мультфільмі «Чарівний меч: У пошуках Камелота» ім'я Ґарет носить один із головних героїв (сліпий юнак-відлюдник, що допомагає головній героїні врятувати матір і знайти меч короля Артура — Екскалібур). У кінці мультфільму посвячений Артуром у лицарі.

Цікаві факти 
У 1982 році Міжнародний Астрономічний Союз присвоїв кратеру на супутнику Сатурна Мімасі найменування Ґарет.

Примітки

Література 
 Альфред Теннісон. «Ґарет і Лінетт »

Лицарі Круглого столу
Персонажі за алфавітом
Вигадані принци